Der BMW X6 ist ein seit 2008 produziertes Sport Utility Vehicle von BMW. 2014 kam die zweite Generation des Fahrzeugs auf den Markt. 2019 wurde die dritte Generation vorgestellt.

Bisherige Modellreihen:

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2008 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 46.248 BMW X6 neu zugelassen worden. Mit 4.913 Einheiten war 2010 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks

Einzelnachweise 

X6
Pkw-Modell
Sport Utility Vehicle
Kombilimousine